Спонде́й ( «<культовое> возлияние») в квантитативной классической метрике — стопа, состоящая из двух долгих слогов. В квалитативной силлаботонике спондей трактуется как ямбическая стопа со сверхсхемным ударением; в такой спондеической стопе возникают два силовых ударения подряд.

Пример 
Швед, русский — колет, рубит, режет.
Бой барабанный, клики, скрежет,
Гром пушек, топот, ржанье, стон,
И смерть, и ад со всех сторон.

Литература

Ссылки 
 Поэтический словарь Квятковского
 Словарь литературных терминов

Античная метрика
Силлабо-тоническое стихосложение